Сен-Сільве́н-д'Анжу́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 90 км на схід від Нанта, 9 км на північний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Сільвен-д'Анжу і Пеллуай-ле-Вінь було об'єднано в новий муніципалітет Веррієр-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1708 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4461,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Сільвен-д'Анжу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сільвен-д'Анжу на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сільвен-д'Анжу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сільвен-д'Анжу на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара